La Ligue des champions 2011 est la  de la Ligue des champions d'Afrique masculine de handball. Organisée par la Confédération africaine de handball, elle met aux prises 14 équipes africaines et est disputée du 21 au  à Kaduna au Nigeria.

Premier tour

Légende

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Tour final

Classement 9 à 12

Liens externes 
  Résultats de la compétition sur goalzz.com
 Site de la Confédération africaine de handball

Afrique masculin
Sport au Nigeria en 2011
Sport en octobre 2011
2011